La sigla R.U.T. puede referirse a:

 Rol Único Tributario, en Chile.
 Registro Único Tributario, en Uruguay y Colombia.

Siglas